Murum steht für
Sungai Murum, Fluss im malaysischen Teil Borneos
Murum-Talsperre an diesem Fluss